Abbeyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Abbeyville (Colorado)
 Abbeyville (Ohio)